Cette liste recense les plus anciens noms de domaines enregistrés du Domain Name System de l'internet.

Liste des plus anciens noms de domaines enregistrés

Références 

 IWHOIS - Les 100 plus vieux nom de domaine .com

Noms